Příjmení Jurásek nosí více významných osobností:

 Anna Jurásková (1924–2017) – česká scenáristka a dramaturgyně
 Antonín Jurásek (* 1945) – český fotbalový brankář
 Dana Jurásková (* 1961) – česká manažerka, politička a vysokoškolská pedagožka v oboru ošetřovatelství, původní profesí zdravotní sestra
 David Jurásek (* 2000) – český profesionální fotbalista
 Jiří Jurásek (* 1959) – český fotbalista, obránce
 Josef Jurásek (* 1950) – český herec